

Geografia
 Australia
 Kintore – località dell'Australia Occidentale
 Kintore – località del Territorio del Nord

 Canada
 Kintore – località dell'Ontario

 Regno Unito
 Kintore – località dell'Aberdeenshire (Scozia)

Altro
 Conte di Kintore – titolo nobiliare